Le Pozze ima više značenja:
 Le Pozze, Pistoia
 Le Pozze, Verona